Schtschurenko ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Schtschurenko (* 1976), ukrainischer Weitspringer
 Wladimir Schtschurenko (1957–2003), sowjetischer Eishockeyspieler